Áurea puede hacer referencia a:
 Santa Áurea de San Millán, religiosa cristiana, celebrada el 11 de marzo.
 Santa Áurea de Ostia, mártir cristiana, celebrada el 20 de mayo.
 Santa Áurea de Córdoba (f. 859), virgen y mártir cristiana, celebrada el 19 de julio.
 Santa Áurea de París (f. 666), abadesa de Saint-Martial, celebrada el 4 de octubre.
 Beata Áurea Navarro (f. 1936), virgen y mártir cristiana, celebrada el 20 de noviembre.

 Áurea de Pamplona (825-880), reina consorte de Pamplona.
 Áurea Cuadrado Castillón (1894-1969), militante anarquista feminista española.
 Áurea Aguilar (n. 1943), artista mexicana.

 Áurea, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.